La potenza delle tenebre () – dramma teatrale del 1886 scritto da Lev Tolstoj
 La potenza delle tenebre (Власть тьмы, Vlast' t'my) – film muto del 1909 diretto da Pёtr Čardynin, tratto dal dramma di Tolstoj
 La potenza delle tenebre (in tedesco: Die Macht der Finsternis) – film muto del 1924 diretto da Conrad Wiene, tratto dal dramma di Tolstoj
 La potenza delle tenebre – film TV del 1965 diretto da Vittorio Cottafavi, tratto dal dramma di Tolstoj
 La potenza delle tenebre (in inglese: The Power of Blackness) – romanzo di fantascienza del 1975 scritto da Jack Williamson